Pohod Matije Korvina na Bosnu 1463.
Pohod Matije Korvina na Bosnu 1464.
Pohod Matije Korvina na Bosnu 1480.